La saison 1986 du Championnat d'Australie de football est la dixième édition du championnat de première division en Australie.

La NSL (National Soccer League) regroupe vingt-quatre clubs du pays réparties en deux conférences (Nord et Sud), où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison régulière. Les six premiers de Conférence disputent les play-offs qui offrent au vainqueur la place en finale nationale pour le titre.
Cette saison est la dernière disputée avec un système à deux Conférences. Pour permettre la remise en place d'un championnat à poule unique, avec 13 clubs, onze équipes sont rétrogradées en championnats régionaux à l'issue de la saison, dont Sydney City SC, pourtant  de sa conférence et vainqueur de la Coupe d'Australie.

C'est le club d'Adelaide City FC qui remporte la compétition après avoir battu lors du Grand Final Sydney United FC. C'est le tout premier titre de champion d'Australie de l'histoire du club.

Cette saison est particulière puisque pour la première fois (et la seule jusqu'en 1998), elle offre en fin de saison une qualification pour les premières compétitions continentales organisées en Océanie. Le vainqueur du championnat se qualifie pour la finale de la Coupe des champions d'Océanie tandis que le vainqueur de la Coupe de Nouvelle-Zélande obtient son billet pour la finale de la Coupe des Coupes 1987, disputée face à son homologue néo-zélandais.

Les clubs participants

Compétition

Phase régulière 
Le barème utilisé pour établir les classements est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Conférence Nord 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Conférence Sud 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Grand Final 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Australie de football

Liens externes 
  Page de résultats complets sur RSSSF

1986
Australie
Sport en Australie en 1986